Por Bolton pode estar à procura de:

Localidades 
 Canadá
 Bolton (Ontário)

 Estados Unidos da América
 Bolton (Connecticut)
 Bolton (Carolina do Norte)
 Bolton (Massachusetts)
 Bolton (Mississippi)
 Bolton (Nova Iorque)
 Bolton (Vermont)

 Inglaterra
 Bolton, cidade da Grande Manchester
 Bolton (borough), distrito da Grande Manchester
 Bolton (Cúmbria) - localidade na Cúmbria, Inglaterra
 Bolton (East Riding of Yorkshire) - localidade na East Riding of Yorkshire, Inglaterra
 Bolton (Northumberland) - localidade na Northumberland, Inglaterra
 Bolton (West Yorkshire) - localidade na Bradford, West Yorkshire, Inglaterra

Outros 
 Bolton Wanderers FC, um clube de futebol de Bolton, na Inglaterra

Desambiguações de topônimos